Juan Francisco García puede referirse a:
 Juanfran García, futbolista español.
 Juan Francisco García de Zúñiga, comerciante y militar argentino.
 Juan Francisco García Mac-Vicar, político chileno.
 Juan Francisco García Peña, futbolista español.